Živica est un toponyme qui peut désigner :
Živica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica ;
Živica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo.